Pryg absurdus — ископаемый вид насекомых из отряда Eoblattida, единственный в роде Pryg и семействе Prygidae. Пермский период (низы леонардского яруса, серия Самнер, свита Веллингтон, пачка Карлтон). США (Канзас, округ Дикинсон, район Баннер, местонахождение Эльмо, возраст находок от 279 до 290 млн лет).

Описание 
Длина тела около 6 мм длина переднего крыла 5,6 мм, заднего — 4,7 мм.
Вид был впервые описан по двум отпечаткам самок в 2014 году российскими палеоэнтомологами Д. С. Аристовым и А. П. Расницыным (Палеонтологический институт РАН, Москва) в составе отдельных новых рода Pryg и семейства Prygidae . Видовое название происходит от слова absurdus (нескладный).

Примечания

Литература 
 Rasnitsyn, A. P., Order Eoblattida Handlirsch, 1906, in History of Insects, Dordrecht: Kluwer Acad. Publ., 2002, pp. 83-84, 256—260.
 Rasnitsyn, A.P. and Aristov, D.S. New Eoblattida (Insecta) from the Permian of Russia, Rus. Entomol. J., 2010, vol. 19, no. 1, pp. 13-20.

Ссылки 
 †Pryg absurdus Aristov and Rasnitsyn 2014 на сайте fossilworks.org 
 Eoblattida на сайте Энциклопедия жизни eol.org 

Фоссилии, описанные в 2014 году
Cnemidolestodea
Насекомые пермского периода
†